Epainetos ist der Name folgender Personen:

 Epainetos von Eleusis (um 570 v. Chr.), Weitspringer und Sieger bei den Olympischen Spielen
 Epainetos von Andros († nach 355 v. Chr.), Bürger der Insel Andros
 Epainetos (Mediziner), griechischer Pharmakologe und Kochbuchautor 
 Epänetus († nach 55), Christ aus der Provinz Asia